Jason Smith (američki košarkaš), američki profesionalni košarkaš
Jason Smith (australski košarkaš), australski profesionalni košarkaš